

Личанка — село в гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Личанка — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства